siedlisko – miejsce lub teren czyjegoś zamieszkania, siedziba, sadyba.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 Siedlisko – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie
 Siedlisko – kolonia w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec 
 Siedlisko – wieś w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Maszewo 
 Siedlisko – wieś w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Siedlisko 
 Siedlisko – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Zgierz
 Siedlisko – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Godkowo
 Siedlisko – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap 
 Siedlisko – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka
 Siedlisko – część wsi Szczepankowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Dąbrowa
 Siedlisko – część wsi Dokudów Pierwszy w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Biała Podlaska
 Siedlisko – część wsi Gdola w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Ruda-Huta
 Siedlisko – część wsi Jaszczurowa w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Mucharz
 Siedlisko – przysiółek wsi Stale w woj. podkarpackim, w pow. tarnobrzeskim, w gminie Grębów
 Siedlisko – kolonia wsi Rusy w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo

Inne 
 Siedlisko – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim, w sielsowiecie Pirogańce
 Siedlisko – gmina wiejska
 Siedlisko – polski serial telewizyjny
 siedlisko – miejsce życia organizmu, populacji lub gatunku kształtowane przez czynniki abiotyczne
 siedlisko leśne – zespół czynników klimatycznych i glebowych danej biocenozy leśnej
 siedlisko przyrodnicze – obszar o charakterystycznych cechach środowiska wymagający ochrony w sieci Natura 2000
siedlisko – działka siedliskowa – określenie zabudowanej nieruchomości rolnej

Zobacz też 
 Gmina Siedlisko, Stare Siedlisko, Siedlisko Czarnkowskie, Nowe Siedlisko
 Siedliska